Résultats détaillés de l'édition 1973 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 25 juin au .

Faits marquants 
Stan Smith ne défend pas son titre en 1973 en raison d'un boycott des joueurs de l'ATP. En effet, à la demande de la fédération yougoslave, la Fédération internationale de tennis décide de suspendre Nikola Pilić pendant un mois pour sa non-participation à la Coupe Davis. En signe de solidarité, 79 joueurs professionnels affiliés à l'ATP ont décidé de boycotter le tournoi, ce qui laissa la place à de nombreux repêchés et aux joueurs amateurs du bloc de l'Est. Seuls trois professionnels ne suivent pas le mouvement : Ilie Nastase (n°2 mondial) afin de ne pas froisser sa fédération, Roger Taylor par respect pour son public et Ray Keldie pour des raisons obscures.

Les participants sont pour une partie issus des pays de l'Est car officiellement amateurs tels que Jan Kodeš, Alex Metreveli, Jürgen Fassbender ou encore Hans-Jürgen Pohmann, des jeunes joueurs en début de carrière qui ne sont pas sous contrats comme Björn Borg, Jimmy Connors (17 et 20 ans) et Vijay Amritraj, ou encore des universitaires dont le plus remarqué est Sandy Mayer. On note également le retour d'anciennes gloires des années 1950 telles que Nicola Pietrangeli et Frank Sedgman, bien que ce dernier soit âgé de 45 ans.

Ainsi, 13 des 16 têtes de série de retirent : Stan Smith (1), John Newcombe (3), Arthur Ashe (4), Ken Rosewall (5), Tom Okker (6), Marty Riessen (7), Roy Emerson (8), Tom Gorman (9), Cliff Richey (10), Adriano Panatta (11), Manuel Orantes (12), John Alexander (13) et Bob Lutz (14). Les autres principaux absents sont : Rod Laver, Paolo Bertolucci, Mark Cox, Roscoe Tanner, Brian Gottfried, Dick Stockton, Patrick Proisy, Jaime Fillol, Guillermo Vilas et Andrés Gimeno.

Face au grand nombre de forfait, les organisateurs ne jugent pas nécessaire d'organiser le  tour qualificatif et intègrent directement 29 des 32 joueurs dans le tableau final (il y a 3 forfaits), auxquels s'ajoutent 50 lucky losers.

Lors du premier tour, Björn Borg bat l'indien Premjit Lall 6-3, 6-4, 9-8, soit le plus long tie-break de l'histoire du tournoi.

En quart de finale, Roger Taylor a demandé à l'arbitre de chaise de remettre sa balle de match, contestée par le jeune Björn Borg ; l'arbitre a fait rejouer le point et Taylor a finalement gagné la rencontre.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
14 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
48 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1973 de l'ATP
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1973
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 1973
Tennis en juin 1973
Tennis en juillet 1973